Кміт — прізвище. Відомі носії:

 Кміт Леонід Олександрович (1908—1982) — радянський актор кіно і театру; відомий виконанням ролі Петьки у фільмі «Чапаєв».
 Кміт Михайло (1910—1981) — український художник, який працював у Австралії.
 Кміт Юрій (1872—1946) — український письменник і публіцист, етнограф Бойківщини і літературознавець, громадський діяч і священик УГКЦ.
 Кміт Ярослав Михайлович (*1951) — ректор-співзасновник приватного Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор.

Див. також 
 Кміть